Јадранска лига у кошарци 2006/07. je 6. сезона регионалне кошаркашке Јадранске лиге. Због спонзорског уговора са Новом љубљанском банком лига се од ове сезоне званично назива НЛБ лига. Ове сезоне су учествовала 4 тима из Србије, 4 из Хрватске, 3 из Словеније, 2 из Босне и Херцеговине и 1 из Црне Горе.

Клубови у сезони 2006/07.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу (Плеј оф)

Полуфинале 
Први пар:

Други пар:

Финале

Статистички најбољи играчи

Поени

Скокови

Асистенције

МВП рангирање

Најкориснији играчи кола

Клубови НЛБ лиге у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт Јадранске лиге на енглеском

Сезоне Јадранске лиге у кошарци
Сезона 2006/07. у српској кошарци
Сезона 2006/07. у европској кошарци